Aggio – in campo economico, maggior valore di una moneta o dell'oro nei confronti di un'altra valuta
 Aggio – frazione del comune italiano di Genova 
Antonio Aggio – politico italiano

Altri progetti